Chris Klein puede referirse a:
Chris Klein (actor), actor estadounidense.
Chris Klein (futbolista), futbolista estadounidense.